USS Chattanooga war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Chattanooga benannt wurden:

 USS Chattanooga (1866), eine hölzerne Schraubenfregatte, wurde 1871 durch Eis im Dock schwer beschädigt und 1872 verkauft 
 USS Chattanooga (C-16) (später CL-18), war ein geschützter Kreuzer der Denver-Klasse (im Dienst 1904–1921)
 USS Chattanooga (PF-65), eine 1943/44 erbaute Fregatte der Tacoma-Klasse, wurde vor der Indienststellung am 18. August 1944 in USS Uniontown (PF-65) umbenannt
 Der Bau des Kreuzers Chattanooga (CL-118) (Kiellegung 1944) wurde 1945 abgebrochen

Chattanooga
Chattanooga (Tennessee)